Trostburg steht für:

 Trostburg (Teufenthal), eine Burg in der Gemeinde Teufenthal im Kanton Aargau, Schweiz
 Trostburg (Waidbruck), eine Burg in der Südtiroler Gemeinde Waidbruck
 Wolkenstein-Trostburg (Adelsgeschlecht)